Кальман — угорське () та французьке () прізвище, а також угорське чоловіче ім'я.

Прізвище 

 Жанна Кальман (1875 — 1997) — французька жінка з найдовшою підтвердженою тривалістю життя в історії людства.
 Імре Кальман (1882 — 1953) — угорський композитор.
 Рудольф Кальман (1930 — 2016) — американський інженер-електронщик угорського походження, розробник фільтру Калмана

Ім'я 

 Кальман Гіці (1808 — 1888) — угорський політик і юрист, який обіймав пост міністра фінансів уряду Угорщини.
 Кальман Дараньї (1886 — 1939) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорського королівства (1936 — 1938).
 Кальман Ковач (1916 — ?) — угорський футболіст, захисник.
 Кальман Ковач (1965) — угорський футболіст, нападник.
 Кальман Конрад (1896 — 1980) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Кальман Міксат (1847 — 1910) — угорський письменник.
 Кальман Селль (1842 — 1915) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорського королівства (1899 — 1903).
 Кальман Тиса (1830 — 1902) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорського королівства (1875 — 1890).
 Кальман Холлай (1949) — угорський актор.
 Кальман Хуньяді де Кетей (1828 — 1901) — угорський шляхтич і військовик, перший президент віденського скакового клубу.

Угорські прізвища
Французькі прізвища